Acantilado Montura steht für:

 in Argentinien gültiger Name für den Gebirgszug Cordón Ferhman in der Antarktis
 in Argentinien gültiger Name für die Landspitze Saddle Bluff auf Visokoi Island, Südliche Sandwichinseln